Sulza heißen:
 Sulza, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Bad Sulza, Stadt im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 ein Teil des Stadtteils Hohenwinden-Sulza der Stadt Erfurt, Deutschland, siehe Hohenwinden
 Sulza (Gemeinde Landl), Ort bei Landl im Gesäuse, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch: Sulz, Salza